Откритото първенство по снукър на Уелс () е професионално състезание по снукър.

То е сред 8-те турнира за световната ранглиста по снукър. Състезанието е носило също имената Кралско открито първенство на Уелс и Сенаторски шампионат на Уелс.

През 1992 г. състезанието става турнир от ранкинг системата. Понастоящем Откритото първенство по снукър на Уелс се провежда в Нюпорт.

Победители